Пре́мія Ши́ллера — літературні премії.

 Премія Шиллера () — одна з найпрестижніших літературних нагород літераторів Швейцарії, що вручалась з 1920 до 2012 року.
  () — літературна премія, якою нагороджувались німецькі письменники з 1862 до 1908 року.
 Премія пам'яті Шиллера () — літературна премія землі Баден-Вюртемберг (Німеччина), що вручалась з 1955 до 2016 року.